Крома:
 Крома — река в Орловской области (Россия).
 Крома (растение) () — выведенный в Швеции гибрид крыжовника и чёрной смородины.
 Крома, Монта (1919—1994) — латышская и советская поэтесса, писательница.